MSU –  (Monaci Studiti Ucraini), Studyci, jedna z modlitewnych wspólnot kościoła greckokatolickiego 
 MSU – Michigan State University, jedna z największych amerykańskich uczelni wyższych o statusie uniwersytetu publicznego